Луј I Фландријски ( ; 1304, Невер - 26. август 1346, Креси ан Понтје) је био гроф Фландрије, Ретела и Невера (1322—1346) и син фландријског војводе Роберта III и његове супруге Жане Ретелске из династије Дампјер.

Биографија 

Само годину дана по његовог ступања на власт, усталасали су се сељаци у западној Фландрији. Тај устанак, који се дуго отегао, почео је због претераног пореског оптерећења и ускоро израстао у општи покрет против феудалаца и цркве. Сељаци су почели да одбијају плаћање десетка и да захтевају да се жито које припада манастирима подели сиротињи. Пљачкали су и палили племићке замкове, убијали феудалце који би им допали шака, пустошили опатије и цркве. Карактеристична црта овог покрета била је и та што су му пришли и велики градови као Бриж и Ипр — у почетку само градска сиротиња, а затим и владајуће групе у градовима . Фландрији је претила опасност да је освоји француски краљ. Жестока унутрашња борба која је непрекидно вођена стварала је сталне поводе за мешање француског краља у фландријске ствари . Луј је био приморан да позове у помоћ новог француског краља против побуњених сељака и градова . Филип VI Валоа указао му је ту помоћ, и француски су ритери, 1328. године, разбили у бици код Касела одреде фландријских устаника . Угушивање устанка било је праћено конфискацијама и масовним погубљењима. Бунтовни градови били су лишени својих привилегија.

Француско мешање у фландријске ствари довело је до смањивања градских слобода, што је изазвало страшну огорченост фландриских комуна и против грофа и против Француза . Поред тога Фландрија је била и главно тржиште за енглеску вуну, а царине на извоз вуне представљале су значајан део прихода енглеског краља . Због тога он никако није желео да француски краљ загосподари Фландријом, што би му омогућило да омета трговину вуном кад год пожели . Тако, пошто је француски краљ подржао богате трговце, енглески краљ се ставио на страну занатлија , са којима је имао многобројне економске везе.

Године 1336. Луј је под притиском Француске наредио да се похапсе енглески трговци који се налазе у Фландрији. То је одмах изазвало енглеског краља Едварда III да одговори репресалијама, да нареди хапшење фландријских трговаца у Енглеској и да забрани извоз вуне из Енглеске у Фландрију. Та је мера имала за последицу затварање читавог низа радионица, пропадање мноштва сукнара и незапосленост широке масе калфи, које су сада морале да лутају земљом и да просјаче. Тада су фландријске занатлије, на челу с крупним ганским сукнаром Јаковом Артевелдом 1338. године, похитали да се споразумеју са Енглезима.

Савез с богатим фландријским градовима обезбедио је Едварду III велика новчана средства .

У време Лујеве владавине, Млечани почињу да шаљу галије у Фландрију .

Луј је погинуо у борби са Енглезима код Кресија, 16. августа 1346. године, у покушају да енглеског краља Едварда III спречи да стигне до својих савезника у Фландрији .

Породично стабло

Извори

Литература

Спољашње везе 

Рођени 1304.
Умрли 1346.
Личности Стогодишњег рата
Фландрија
Биографије, Белгија